Э́рвин Ла́зар (; 5 мая 1936, Будапешт — 22 декабря 2006, там же) — венгерский детский писатель и журналист.

Биография 
Отец писателя Иштван Лазар был адвокатом. Семья жила на юге Венгрии до 1951 года. Из-за социального происхождения семья была подвергнута репрессиям и выселена из дома.

В 1954 году поступил на филологический факультет университета в Будапеште. С 1 февраля 1959 года начал работать журналистом в газете в городе Печ. В дальнейшем работал в разных газетах и журналах Венгрии.

Был членом Национальной ассоциации венгерских журналистов и членом Союза венгерских писателей.

Награды 
Лауреат премий имени Лайоша Кошута и Аттилы Йожефа.

Книги 
 «Белый тигр» () — роман, 1971 год
 «О квадратно-круглом лесе, Микке-Мяу и других»
 «Бедный Джонни и Арника»

Издания на русском языке 
 Лазар Эрвин. «О квадратно-круглом лесе, Микке-Мяу и других». Рис. Г. Алимова. М. Детская литература 1985 г. 206 с, иллюстр., твердый переплет, увеличенный формат.
 Лазар Э. «Фокусник». Серия: Библиотека журнала «Иностранная литература». Пер. с венгерского. Сост. М.Ульрих. Предисл. Е.Малыхиной. М. Известия 1987 г. 160 с. Мягкий переплет, Уменьшенный (70х100/32) формат.

Экранизации 
1976 «Чуридило» — мультфильм, режиссёр Леонид Носырев.
1983 «Бедный Джонни и Арника», режиссёр Андраш Шольом, автор сценария Эрвин Лазар. Венгрия.

Примечания

Ссылки 
 О квадратно-круглом лесе, Микке-Мяу и других

Писатели Венгрии
Писатели XX века
Лауреаты премии Кошута
Лауреаты премии имени Аттилы Йожефа
Похороненные на кладбище Фаркашрети